Белокаменное шоссе (Москва)
 Белокаменное шоссе (Видное) — г.Видное, Московской области.